Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Hans Gildemeister che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-4, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 José Higueras (secondo turno)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Víctor Pecci (terzo turno)
 Eddie Dibbs (finale)
 José Luis Clerc (primo turno)
 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Uli Pinner (secondo turno)

 Hans Gildemeister (Campione)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Ivan Lendl (terzo turno)
 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Raúl Ramírez (semifinali)
 Rolf Gehring (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1979